Карамык — топоним в России и Средней Азии:

Населённые пункты 
 Карамык — упразднённый в 1977 году хутор в Андроповском районе Ставропольского края.
 Карамык — упразднённый в 1976 году хутор в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Карамык — прежнее название села Обильное в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Карамык — прежнее название железнодорожной станции Зеленокумск в Советском районе Ставропольского края.
 Карамык — село в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии.
 Карамык — село в районе Лахш Таджикистана.

Реки 
 Карамык — река в Ставропольском крае, правый приток Калауса
 Карамык (Мокрый Карамык) — река в Ставропольском крае, левый приток Кумы.

См. также 
 Горький Карамык — река в Ставропольском крае, правый приток Мокрого Карамыка.
 Западный Карамык — хутор в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Мокрый Карамык — упразднённый в 1966 году населённый пункт в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Сухой Карамык — река в Ставропольском крае, левый приток Кумы.